A Totál Dráma: All Stars (eredeti cím: Total Drama All-Stars) a Totál Dráma ötödik évadja, amelyet Jennifer Pertsch és Tom McGillis alkotott. 2011. június 28-án Christian Potenza bejelentette, hogy a Totál Dráma sorozatnak készülni fog egy ötödik évada is. Ez volt az első alkalom, hogy a nyilvánosság megtudhatta ez évad készülését. Egy évvel később, 2012. július 19-én egy, Christian Potenza-val és Tom McGillis-szel készített interjúban bejelentették, hogy az ötödik évad hasonló lesz a Totál Dráma Sziget és a Totál Dráma: A sziget fellázad sorozatokhoz, mivel az utóbbinak magas nézettsége volt világszerte. Később megerősítették, hogy ez az évad is a Wawanakwa-táborban fog játszódni, vagyis egy adott helyszínen, nem úgy, mint a Totál Dráma Világturné. Kanadában 2014 január 9-én mutatták be.  Magyarországon 2014. április 21-én volt a premierje. Ebben az évadban két csapat van, a Hősi hörcsögök csapata és az Zsivány zsiráfok csapata.

Csapatok 
Hősi hörcsögök
Cameron
Courtney
Mike
Sierra
Zoey
Sam
Lindsay

Zsivány zsiráfok
Alejandro
Scott
Heather
Gwen
Villám
Jo
Duncan

Szereplők

Vetítés

Epizódok

Kiesési táblázat

Jegyzetek

További információk 

All